Gimnastika na Poletnih olimpijskih igrah 1972. Tekmovanja so potekala v osmih disciplinah za moške in šestih za ženske med 27. avgustom in 1. septembrom 1972 v Münchnu.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Viri

 Mednarodni olimpijski komite
 Tekmovanja na sports-reference.com 

1972
Športi Poletnih olimpijskih iger 1972